Il Rio di Gello è un torrente della Toscana.

Il percorso 

Nasce dal poggio di Malmantile, una frazione di Lastra a Signa, per poi sfociare nel torrente Rio del Lago, di cui è un affluente di sinistra, nei pressi di Lastra a Signa.

Il bacino del Rio de Gello 
Il suo bacino ricade nel comune di: 
 Lastra a Signa

Voci correlate 
 Rio del Lago
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

Gello
Gello